Sur le territoire de la commune française d'Argenteuil, il existe deux gares en service voyageurs :
 la gare d'Argenteuil ;
 la gare du Val d'Argenteuil.

Dans la même commune, se trouve une gare désaffectée : la gare d'Argenteuil-Grande-Ceinture.

En outre, Argenteuil fut originellement desservie par une gare établie dans la commune voisine de Gennevilliers : l'ancienne gare d'Argenteuil.

Argenteuil